Quantelholz bezeichnet
 das zur Stabilisierung und Entzündung eines Kohlenmeilers in den Boden eingeschlagene Holz, der Quandel, um den das zu verkohlende Material (Holz/Torf) aufgeschichtet wird
 eine Straße in der Gartenhofsiedlung (Hannover) im hannoverschen Stadtteil Marienwerder
 Quantelholz (Gehölz), ein Waldstück des Hinüberschen Gartens in Hannover